Vizitiu, ca nume de familie, se poate referi la una din următoarele persoane:
 Eftimie Vizitiu (1880 – sec. al XX-lea), politician moldovean, membru al Sfatului Țării al RD Moldovenești
 Iulian Vizitiu (n. 1970), canotor român
 Sergiu-Constantin Vizitiu (n. 1977), deputat român
 Patricia Vizitiu (n. 1988), jucătoare profesionistă de handbal română